

Prénom 
Mei est un prénom japonais.

Patronyme 

 Andrea Mei (1989-), un footballeur italien. 
 Angèle Mei (1959-), une footballeuse française. 
 Bernardino Mei (1612-1676), un dessinateur, graveur et peintre italien.
 Roger Meï (1935-), un homme politique français . 
 Stefano Mei (1963-), un athlète italien, coureur de demi-fond.
 Yang Kuei-Mei (1959-), une actrice taïwanaise.
 Yong Mei, actrice chinoise ; 
 Yuan Mei (1716-1797), un écrivain chinois.
 Zhu Xiao-Mei, une pianiste chinoise.

Pseudonyme 

 Zoraide (ou Zovaide) Amedea Mei (1859-1952), artiste lyrique, d'origine italienne.

Toponyme 

 Mei, une paroisse de la municipalité d'Arcos de Valdevez au Portugal ;
 xian de Mei (梅), une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 xian de Mei (眉), une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Sigle 
MEI peut désigner :
  Mouvement écologiste indépendant, parti politique écologiste français ;
 MEI (médiation et information), une revue scientifique créée en 1993 et spécialisée en Sciences de l'information de la communication ;
 Music Encoding Initiative, une norme d'encodage, qui équivaut pour la musique à ce qu'est la Text Encoding Initiative pour les textes.

Autres 
 Mei, une pièce pour flute solo de Kazuo Fukushima
 Mei, un genre de dinosaure
 MeI, une abréviation de methyl iodide (iodométhane) souvent utilisée même dans les textes français
 Mei, un personnage jouable apparaissant dans le jeu vidéo Overwatch paru en 2016

Homonymie de toponyme